Eça ist der Familienname folgender Personen: 

 José Maria Eça de Queiroz (1845–1900), portugiesischer Schriftsteller
 Luiz Eça (1936–1992), brasilianischer Musiker